Кубок конфедераций 1997 стал первым официальным Кубком конфедераций, футбольным турниром среди национальных сборных, проводимым под эгидой ФИФА.
Кубок проходил с 12 по 21 декабря 1997 года в Саудовской Аравии.

В Кубке конфедераций принимают участие победители каждого из шести континентальных чемпионатов, проводимых соответствующими конфедерациями (КАФ, КОНМЕБОЛ, УЕФА, АФК, ОФК, КОНКАКАФ), победитель чемпионата мира и команда страны, в которой проводится соревнование.

Участники

Стадион 
Все матчи были сыграны на:

Судьи 

КАФ
  Люсьен Бушардо
  Иан Маклеод
АФК
  Саад Мане
  Пиром Ун-Прасерт
УЕФА
  Николай Левников

КОНКАКАФ
  Рамеш Рамдан
КОНМЕБОЛ
  Хавьер Кастрильи
  Рене Ортубе

Составы команд

Групповые матчи

Группа A

Группа B

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Награды

Бомбардиры 
7 голов
  Ромарио (1)
5 голов
  Владимир Шмицер
4 гола
  Роналдо 
3 гола
  Куаутемок Бланко

Примечания

Ссылки 
 Кубок конфедераций 1997 на сайте ФИФА

1997
1997 год в футболе
Международные соревнования по футболу в Саудовской Аравии
Декабрь 1997 года
Спорт в Саудовской Аравии в 1997 году